tornado, zračni vrtlog razorne snage
 Tornado (1917.), film
 Tornado (navijačka skupina), navijačka skupina iz Zadra

Vojna oprema i oružje:
 Panavia Tornado, višenamjenski borbeni zrakoplov
 9A52-4 Tornado, najnoviji ruski 300mm-ski višecijevni bacač raketa
 BM-30 Tornado, sovjetski teški višecijevni raketni lansirni sustav